Crossing the Bridge – film del 1992 diretto da  Mike Binder
Crossing the Bridge – film del 2006 diretto da  Fatih Akın